A férfi 50 méteres gyorsúszást a 2011-es úszó-világbajnokságon július 29-én és 30-án rendezték meg, előbbin az selejtezőket és az elődöntőket, másnap a döntőt. A versenyen 96 ország 121 versenyzője kapott indulási jogot, ezzel ez a versenyszám volt a világbajnokság legnagyobb mezőnyét felmutató esemény.

A versenyszám esélyese a címvédő és világcsúcstartó brazil César Cielo Filho volt, aki meg is védte címét.

Rekordok

Érmesek

Eredmény

Selejtezők 
117 versenyző 16 futamban állt rajthoz.

Elődöntők

Első elődöntő

Második elődöntő

Szétúszás

Döntő

Források 
Rajtlista
Selejtező
Elődöntő
Döntő

FG0050